Regitten ist der Name ostpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Regitten, Kreis Braunsberg: Rogity, Dorf im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Regitten, Kreis Fischhausen/Samland: untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Regitten, Kreis Königsberg/Samland: Krasnopolje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland